Bulger Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bulger Hill (Alaska)
 Bulger Hill (Maine)
 Bulger Hill (Oregon)